Het ATP-toernooi van Rome 2004 (met de officiële naam Telecom Italia Masters) werd voor de 61e keer gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Het ATP-toernooi van 2004 trok 67.093 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome